Zörgiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Zörgiebel, deutscher Curler
 Karl Zörgiebel (1878–1961), deutscher Politiker